ISEC steht für:

 International Society for Ecology and Culture
 das im Jahr 2008 gebildete International Space Elevator Consortium

Abkürzung